La temporada 1979-1980 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar per tercera vegada consecutiva el Reial Madrid, amb 53 punts. El màxim golejador va ser Quini, de l'Sporting de Gijón, amb 24 gols.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: València CF
 Copa de la UEFA: FC Barcelona, Sporting de Gijón, Real Sociedad
 Descensos: Rayo Vallecano, CD Málaga i Burgos CF
 Ascensos: Real Valladolid, Real Murcia i Osasuna

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1979
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola